Agnese Maffeis – atleta italiana
 Elisabetta Maffeis – ciclista italiana